Джюличи —  населённый пункт (село) в общине Зворник Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Джюличи —  населённый пункт (село) в общине Теслич Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Джюличи —  населённый пункт (село) в общине Андриевица в Черногории